Вікто́рія ( — «Перемога») — термін, що має такі значення:

Ім'я 
 Вікторія — жіноче ім'я.
 Вікторія — королева Великої Британії.
 Вікторія Абріль — іспанська балерина, кіноактриса.
 Вікторія — богиня перемоги в Стародавньому Римі.

Топонім

Водойми 
 Вікторія — водоспад на річці Замбезі у Південній Африці
 Вікторія — найбільше в Африці озеро, на кордоні Кенії, Уґанди йТанзанії
 Вікторія — найдовша річка в Північній території в Австралії
 Вікторія — природна гавань, розташована між островом Гонконг і півостровом Коулун в Гонконзі.

Адміністративні одиниці

Вікторія — штат на південному сході країни

Вікторія — округ, штат Техас

Населені пункти

Вікторія — місто, столиця провинції Британська Колумбія

Вікторія (малай. Bandar Labuan) — місто, столиця малайзійської федеральної території Лабуан

Вікторія — головне місто другого за величиною острова країни Гоцо

Вікторія — село, Леовський район

Вікторія — місто в повіті Брашов
 Вікторія — комуна в повіті Бреїла
 Вікторія — комуна в повіті Ясси
 Вікторія — село в повіті Ботошані, комуна Стеучень
 Вікторія — село в повіті Ботошані, комуна Хліпічень
 Вікторія — село в повіті Бреїла;
 Вікторія — село в повіті Тулча;
 Вікторія — село в повіті Ясси;

Вікторія — найбільше місто і столиця країни

Вікторія — місто, штат Арканзас
 Вікторія — місто, штат Канзас
 Вікторія — місто, штат Міннесота
 Вікторія — місто, штат Техас
 Вікторія — місто, штат Вірджинія
 Вікторія — селище, штат Іллінойс

Вікторія — село, Полтавська область, Пирятинський район
 Вікторія — селище, Донецька область, Шахтарська міська рада

Вікторія — місто, адміністративний центр однойменної комуни.

Острови 
 Вікторія — острів на озері Науель-Уапі в аргентинській Патагонії.
 Вікторія — один з найбільших островів світу (9-й за площею). Належить Канаді і входить до Канадського Арктичного архіпелагу
 Вікторія — острів в Північному Льодовитому океані, належить Росії
 Вікторія — архіпелаг і однойменний острів у штаті Еспіріто-Санту, Бразилія.

Гори 
 Вікторія — гора (4038 м) у хребті Оуен-Стенлі в Папуа Новій Гвінеї
 Вікторія — гора (3464 м) у хребті Бов в Каскадних горах (Альберта, Канада)
 Вікторія — гора (3070 м) в Араканських горах (М'янма)
 Вікторія — гора (1709 м) на острові Палаван на Філіппінах
 Пік Вікторія — гора (2159 м) на острові Ванкувер в Британській Колумбії (Канада)
 Пік Вікторія — найвища точка (554 м) острова Гонконг

Кораблі 
 «Вікторія» — іспанське судно (каракка), на якому експедицією Магеллана було здійснено першу в історії навколосвітню подорож.
 «HMS Victory» — вітрильний лінійний корабель першого рангу Королівського флоту Великої Британії.
 «Вікторія» — французьке судно-контейнеровоз.

Мистецтво 

 «Вікторія» (1987) — радянський фільм реж. Дмитра Долиніна.
 «Вікторія» (2015) — німецький фільм реж. Себастьяна Шиппера.
 «Молода Вікторія» — фільм 2009 року.
 «Вікторія-переможниця» — американський серіал (2010)

Спорт 
 «Вікторія» () — футбольний клуб із Берліна
 «Вікторія» () — футбольний клуб з Гамбурга
 «Вікторія» () — футбольний клуб з Франкфурта-на-Одері
 «Вікторія» () — футбольний клуб з Жижкова
 «Вікторія» () — футбольний клуб з Пльзеня
 «Вікторія» — футбольний клуб з смт Миколаївка Сумської області
 «Вікторія» () — багатофункціональний стадіон в Гібралтарі, використовується переважно для проведення футбольних матчів
 «Вікторія» (нім. «BFC Viktoria 1889») —футбольний клуб з Берліна;
 «Вікторія» (нім. «SC Victoria Hamburg») — футбольний клуб з Гамбурга;
 «Вікторія» (нім. «Frankfurter FC Viktoria») — футбольний клуб з Франкфурта-на-Одері;
 «Вікторія» (чеськ. Viktoria) — футбольний клуб з Пльзеня;
 «Вікторія» (польськ. Viktoria) — футбольний клуб зі Сулеювека;
 «Вікторія» (англ. Victoria Stadium) — багатофункціональний стадіон вГібралтарі, використовується переважно для проведення футбольних матчів;

Інші значення 
 Вікторія — рід водних рослин родини лататтєвих;
 «Вікторія» — сорт садових суниць (іноді так неправильно називають садові суниці взагалі)
 Victoria (програма) — програмний продукт, призначений для оцінки працездатності, тестування та дрібного ремонту жорстких дисків.
 Вікторія — розповсюджений жест, який означає перемогу або мир. Показується вказівним і середнім пальцями руки, спрямованими вгору у формі латинської літери «V».
 Victoria: An Empire Under the Sun — відеогра жанру історичної стратегії, розроблена шведською компанією «Paradox Interactive».
 Victoria's Secret — одна із найвідоміших компаній у світі за продажем жіночої білизни.
 Вікторія — кратер на Марсі;
 Вікторія — астероїд головного поясу
 Вікторія — залізнична станція Південно-Західної залізниці
 «Вікторія» — готельний комплекс в Донецьку
 «Вікторія» () — станція Афінського метрополітену
  — нереалізований проект аеропорту, спільного будівництва між Росією і Україною на кордоні Харківської і Бєлгородської областей, підготовка зупинена у 2014 році.

Див. також 
 Victoria (значення)
 Віторія
 Велика пустеля Вікторія
 Вікторіанська епоха

Посилання